

Населені пункти та їхні частини

 Белява — місто в Дзержоньовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Белява — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Белява — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Белява — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Белява — частина села Среброво в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Белява — частина села Зелево в гміні Люзіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Белява — частина села Віцько в гміні Вицько Лемборського повіту Поморського воєводства

Примітки